Mouzaia (anciennement Mouzaïaville) est une ville de la wilaya de Blida, en Algérie
L'eau de Mouzaïa est une eau minérale algérienne 
Mouzaïa-les-Mines est l'ancien nom de Tamesguida, dans la wilaya de Médéa, en Algérie
le col de Mouzaïa (Téniah ou Ténia de Mouzaïa) est le lieu de plusieurs épisodes de la conquête de l'Algérie par la France :
le , premier passage et combat des troupes françaises sous le commandement du général Clauzel en direction de Médéa
le , retraite de la garnison de Médéa  couverte par les zouaves ;
le , passage de la colonne expéditionnaire organisée à Bouffarik et dont Médéa était l'objectif ;
le , prise du Teniah les troupes colonel de Lamoricière contre celles d'Abd el-Kader (Bataille du col de Mouzaïa).
 Rue de Mouzaïa, voie située dans le quartier Amérique du  de Paris, dont le nom perpétue le souvenir des différents combats du col de Mouzaïa.
 Quartier de la Mouzaïa quartier de Paris dans le quartier Amérique du  de Paris, du nom de la rue éponyme.
 Mouzaïa, est un village de la commune de Boukhelifa, dans la Wilaya de Béjaïa en Algérie.